Az 1958-as olasz labdarúgókupa az olasz kupa 11. kiírása. A kupát a Lazio nyerte meg először.

Eredmények

Első forduló

A csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

B csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

C csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

D csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

E csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

1 - Az olasz szövetség döntése alapján.

F csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

G csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

H csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Források
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarugokupa
1958